Адди () — фамилия. Известные носители:

 Адди, Джанжи (род. 1985) — либерийский легкоатлет-десятиборец. Чемпион Всеафриканских игр.
 Адди, Дэвид (род. 1990) — ганский футболист, защитник клуба «Васланд-Беверен» и сборной Ганы.